Грушёвская Гута () — село, входит в Грушевский сельский совет Березновского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 65 человек. Почтовый индекс — 34651. Телефонный код — 3653. Код КОАТУУ — 5620484004.

Местный совет 
34651, Ровненская обл., Березновский р-н, с. Грушевка, ул. Леси Украинки, 2.

Ссылки 
 Грушёвская Гута на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Березновского района